Dies steht für:

 Dies (Gackenbach), Ortsteil von Gackenbach, Rheinland-Pfalz
 das lateinische Wort für Tag
 Kurzbezeichnung für Dies academicus, ein akademischer Feiertag
 Dies (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Dies ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Christoph Dies (1755–1822), deutscher Maler und Radierer

 Werner Dies (1928–2003), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Dieß
 Diess
 Dis
 Dees
 Dyes